Master of Education
 med, afkorting van Mediocris (wolkenterm)
 MED, Minimale Erytheem Dosis, de minimumdosis UV straling die erytheem veroorzaakt.